Das Apia International Sydney 2014 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 11. Januar 2014 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Apia International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Sydney fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2014 statt.

Letztjähriger Sieger im Einzel war der Lokalmatador Bernard Tomic, der es erneut ins Finale schaffte, jedoch dem topgesetzten Argentinier Juan Martín del Potro deutlich in zwei Sätzen unterlag. Im Doppel gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan das Turnier im letzten Jahr. Dieses Jahr gewannen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić im Finale gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2014 fand vom 4. bis zum 6. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Apia International Sydney 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Sydney